Dick může být:

 Dick (jméno) – zkrácená verze mužského křestního jména Richard

příjmení osob
 Johann Dick – západoněmecký občan zastřelený československými pohraničníky
 Philip K. Dick – americký spisovatel
 Sheldon Dick – americký vydavatel, filmař a fotograf
 Wilhelm Dick – skokan na lyžích, první mistr světa v této disciplíně

jiný význam
 anglický hovorový výraz pro penis, nezřídka s pejorativním nádechem
 původní anglický název filmu Čmuchalky režiséra Andrewa Fleminga z roku 1999
 Moby Dick, česky Bílá velryba – román Hermana Melvilla z roku 1851
 Moby Dick (film, 1956) – americký film z roku 1956
 „Möbius Dick“ – díl seriálu Futurama

Podobné příjmení 
 Dyk

Související články 
 Moby Dick (rozcestník) – více různých významů

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení